Parasarcopodium är ett släkte av svampar. Parasarcopodium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parasarcopodium